La saison 2012 du Championnat des Îles Salomon de football est la neuvième édition de la Telekom S-League, le championnat de première division aux Îles Salomon, qui se dispute en deux phases distinctes. Lors de la phase régulière, les huit formations de l'élite sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. Lors de la phase éliminatoire, elles s'affrontent lors de rencontres en matchs aller et retour. Les deux clubs vainqueurs des deux phases du championnat s'affrontent pour déterminer le représentant salomonais en Ligue des champions de l'OFC.

C'est le Solomon Warriors qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête de la phase régulière, avec trois points d'avance sur Western United et sept sur Koloale FC, le tenant du titre. Il s’agit du tout premier titre de champion des Salomon de l'histoire du club, qui remporte également la phase éliminatoire du championnat.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Phase régulière 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Phase éliminatoire

Barrage pour la Ligue des champions 
Étant donné que Solomon Warriors remporte à la fois les phases régulière et éliminatoire, il est directement qualifié pour la Ligue des champions, le barrage n'étant plus nécessaire.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat des Îles Salomon de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2012
Salomon
2012 aux Îles Salomon